Оле́г Жа́ткин:
 Жаткин, Олег  (род. 1987) — латвийский футболист, полузащитник.
 Жаткин, Олег Алексеевич (род. 1948) — российский военный врач, доктор медицинских наук.